Bulnes est un toponyme des pays hispaniques, devenu également patronyme.

Bulnes peut désigner :

Toponymie

Espagne 
 Bulnes, paroisse de la commune de Cabrales, dans les Asturies
 Le funiculaire de Bulnes, un funiculaire qui relie Poncebos à Bulnes, inauguré en 2001. Le projet était destiné à désenclaver Bulnes, village des Asturies sans route, seulement relié à la province par un sentier, et à promouvoir le tourisme de montagne
 Le Naranjo de Bulnes, un sommet des pics d'Europe dans les Asturies, lieu mythique pour l'escalade

Argentine 
 , localité de la Province de Córdoba
 , station du métro de Buenos Aires

Chili 
 Bulnes, une commune de la Región del Biobío au Chili; c'est un ensemble de 34 localités dont la capitale est la ville de  ;
 , ancien Département du Chili de la Province de Ñuble, qui a été supprimé dans les années 1970 ;
 , gare ferroviaire de la localité chilienne de  ;
 Île Bulnes, une petite île de l'Antarctique au nord-ouest du cap Legoupil, nommée ainsi par Manuel Bulnes Sanfuentes ;
 Fort Bulnes, site historique d'un ancien fort situé dans la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien, sur la péninsule de Brunswick, au Chili sur la rive occidentale du détroit de Magellan. Le fort est nommé ainsi en l'honneur de Manuel Bulnes Prieto ;
 , aéroport du Chili proche de Bulnes
 , autre aéroport du Chili proche de Bulnes

Personnalités

Espagne 
 Francisco Bastarreche y Díez de Bulnes, Président de la Société royale de géographie d'Espagne de 1950 à 1962

Argentine 
  (1785-1851), homme politique argentin qui signa l'acte de l'Indépendance de l'Argentine.

Chili 
  (1767-1821), militaire de l'Armée réaliste chilien ;
 Manuel Bulnes Prieto (1799-1866), militaire et politique chilien, fils du précédent, président du Chili entre 1841 et 1851 ;
  (1842-1899) militaire et homme politique chilien, fils de Manuel Bulnes Prieto ;
  (1851-1936), agriculteur, historien et homme politique chilien, fils de Manuel Bulnes Prieto ;
  (1886-1970), avocat et homme politique chilien ;
  (1911-1975), avocat et homme politique chilien, fils de Francisco Bulnes Correa ;
  (1917-1999), homme politique chilien, fils de Francisco Bulnes Correa ;
 , (1923-2007), entrepreneur et homme politique chilien, fils de Francisco Bulnes Correa.
 Rene Morales Bulnes, arbitre de football international, en activité de 1961 à 1964
 Felipe Bulnes (1969-), diplomate et professeur d'université chilien

Honduras 
 José Fernando Bulnes (1946-), joueur de football hondurien

Mexique 
  (1847-1924), homme politique, journaliste et historien mexicain ;
  (1887-1970), archevêque de Morelia au Mexique

Homonymie de toponyme